Dengler:
 Carlos Dengler (ur. 1974) – amerykański basista
 Dieter Dengler (1938–2001) – amerykański pilot